Esistono diversi teatri denominati Teatro Politeama:
 Teatro Politeama di Carrara in provincia di Massa-Carrara
 Teatro Politeama di Cascina in provincia di Pisa
 Teatro Politeama di Catanzaro
 Teatro Politeama di Como
 Teatro Politeama di Genova
 Teatro Politeama Greco di Lecce
 Teatro Politeama di Lisbona
 Teatro Politeama di Napoli
 Teatro Politeama Garibaldi di Palermo
 Teatro Politeama di Pisa
 Teatro Politeama di Poggibonsi in provincia di Siena
 Teatro Politeama di Prato
 Teatro Politeama "Siracusa" di Reggio Calabria
 Teatro Politeama di Tolentino
 Teatro Politeama "Rossetti" di Trieste
 Politeama Ruzzi di Vasto in provincia di Chieti
 Teatro Politeama di Viareggio in provincia di Lucca
 Teatro Politeama – Santa Maria Capua Vetere
 Teatro Politeama Garibaldi di Treviso, non più esistente